AA, aa eller a.a. kan syfta på:

AA 
 en storlek på elektriska batterier
 Anonyma Alkoholister –  en sammanslutning för personer med alkoholproblem 
 AA-Bolagen – ett företag med säte i Vara
 American Airlines – ett amerikanskt flygbolag (IATA-kod)
 Auswärtiges Amt – Tysklands utrikesdepartement
 Automobile Association – en motororganisation i Storbritannien
 AA (baseboll) – en nivå av farmarligor i nordamerikansk baseboll
 America's Army – ett datorspel
 Aplastisk anemi – en sjukdom

aa 
 Afar (språk) – ISO 639-kod för språket
 Bokstaven å – tidigare skriven aa i norska och danska

a.a. 
 a.a. – anfört arbete
 ad acta – en latinsk term som betyder till handlingarna

Aa 
 Aa (växter) – ett släkte av orkidéer
 'A'a – en typ av stelnad lava med grov yta

Geografi

Estland 

 Aa, Estland, en by i Lüganuse kommun i landskapet Ida-Virumaa, 
 Gauja, gränsflod mot Lettland, på estniska Koiva jõgi, med det äldre namnet Livländska Aa,  (koordinaterna avser mynningen i Lettland)

Lettland 

 Gauja – med det äldre namnet Livländska Aa
 Lielupe – med det äldre namnet Kurländska Aa

Nederländerna 

 Aa (Meuse), flod,

Schweiz 

 Sarneraa, å, 
 Engelberger Aa, å, 

Robotskapade Estlandförgreningar